Coulonces (Calvados)
Coulonces (Orne)